Die NBA-Saison 2022/23 ist die 77. Spielzeit der National Basketball Association (NBA). Die reguläre Saison begann am Dienstag, den 18. Oktober 2022 und endet am Sonntag, den 9. April 2023. Das NBA All-Star Game 2023 wird am 19. Februar 2023 in der Vivint Arena in Salt Lake City (Utah) ausgetragen.

Besondere Leistungen 
 Am 19. Dezember 2022 hatte Nikola Jokić 40 Punkte, 27 Rebounds und 10 Assists, eine Kombination, die zuvor lediglich Wilt Chamberlain und Elgin Baylor gelungen war. Seine Denver Nuggets gewannen 119:115 gegen die Charlotte Hornets.
 Am 28. Dezember erzielte Luka Dončić 60 Punkte, 21 Rebounds und 10 Assists in einem Sieg seiner Dallas Mavericks gegen die New York Knicks (126:121 mit Verlängerung). Es war das erste 60/20-Triple-Double der Liga-Geschichte. Dončić führte sein Team bei einer Aufholjagd an, bei der die Mavericks in den letzten 34 Sekunden der regulären Spielzeit einen 9-Punkte-Rückstand aufholten. Die letzten zwei zum Ausgleich erzielte er selbst nach einem absichtlich verfehlten Freiwurf.
 Am 3. Januar 2023 erzielte Donovan Mitchell 71 Punkte im Sieg seiner Cleveland Cavaliers gegen die Chicago Bulls (145:134 nach Verlängerung). Es war erst das zwölfte 70+-Punkte-Spiel in der Liga-Geschichte. Mitchell erzielte 55 Punkte nach der Halbzeitpause. Ähnlich wie Luka Dončić sechs Tage vorher glich er das Spiel kurz vor Ende der regulären Spielzeit aus, indem er nach einem absichtlich verfehlten Freiwurf traf.
 Am 7. Februar 2023 erzielte LeBron James im Spiel gegen Oklahoma City Thunder 38 Punkte. Mit seinem vorletzten Wurf überholte er Kareem Abdul-Jabbar auf der Liste der Spieler mit den meisten Karrierepunkten (Stand 7. Februar 2023: 38.390 Punkte).

Hauptrunde

Zwischenstände 
DR = Divisionranking, CR = Conferenceranking, S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil

Stand: 20. März 2023

Monatliche Auszeichnungen 
Zu den Ausgezeichneten der Hauptrunde gehörten:

Weblinks 
 Die Saison 2022/23 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Basketballsaison 2022/23